DMB – święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy i skautów w dniu 22.02 
 DMB – amerykański zespół rockowy
 DMB – standard cyfrowej telewizji naziemnej